Кесалой — название нескольких населённых пунктов.
 Кесалой — село в Шаройском районе Чеченской республики;
 Кесалой — Чеченский тайп.